Obligace (z latinského obligó, váži, zavazuji), ale také povinnost nebo nutnost, může znamenat:

právo
 závazek jako etický a právní pojem
 odtud obligátní nebo obligatorní, povinný, někdy i jen formální
 naturální obligace

finance
 dluhopis (anglicky bond) – cenný papír 
 hypoteční zástavní list – druh dluhopisu emitovaný výhradně bankami a krytý nemovitostmi

biologie
obligátní parazit (nebo obligátní symbiont) – obligátní (povinná, nutná) může být některá vlastnost druhů, které se pak „musí“ chovat určitým způsobem, aby přežily

Externí odkazy